Атанас Илиев може да се отнася за:
 Атанас Илиев (1850 – 1915), български революционер, опълченец;
 Атанас Илиев (1852 – 1927), български просветен деец;
 Атанас Илиев (1893 – 1985), български психолог.